Catetere venoso periferico
 Central venous pressure – pressione venosa centrale
 Christelijke Volkspartij – antico partito politico belga, ora Christen-Democratisch en Vlaams (Cristiano-Democratici e Fiamminghi)
 Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz – Partito Popolare Democratico, partito politico svizzero